Die Prva Liga RS 2016/17 war die insgesamt 22. Saison der Republika Srpska und die 15. als nur noch zweithöchste Spielklasse Bosnien-Herzegowinas im Fußball der Männer. Sie begann am 6. August 2016 und endete am 10. Juni 2017.

Meister wurde der FK Borac Banja Luka, der damit den sofortigen Wiederaufstieg schaffte.

Modus 
Zu den verbliebenen sechs Mannschaften aus dem Vorjahr waren aus der Premijer Liga die vier Absteiger FK Rudar Prijedor, FK Drina Zvornik, FK Borac Banja Luka und FK Slavija Sarajevo und die zwei Aufsteiger aus der Druga Liga FK Sloga Doboj und FK Podrinje Janja hinzugekommen.

Wie im Vorjahr wurde die Saison in einem zweistufigen Format durchgeführt. Zunächst spielten die zwölf Teams an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Danach qualifizierten sich die besten sechs Vereine für die Aufstiegsrunde in der der Aufsteiger ermitteln wurde. Die unteren sechs Mannschaften ermittelten in der Abstiegsrunde einen Absteiger. Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden in die Aufstiegs- bzw. Abstiegsrunde übernommen.

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Aufstiegsrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Weblinks 
 Saison 2016/17 soccerway.com
 Prva Liga RS rsssf.com

2016
Fußballsaison 2016/17